Села:
 Франківка — Вінницька область, Ямпільський район
 Франківка — Черкаська область, Золотоніський район